Pershing Square peut désigner :

 Pershing Square, une station du métro de Los Angeles ;
 Pershing Square, parc situé à Los Angeles ; 
 Pershing Square (Manhattan).